Пьеротти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пьеротти, Раффаэле (1836—1905) — итальянский кардинал.
 Пьеротти, Эрмете (1821—1889) — итальянский инженер и архитектор.